Dalli est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Helena Dalli (née en 1962), femme politique maltaise ;
 John Dalli (né en 1948), homme politique maltais ; 
 Larissa Dalli (née en 1987), Miss Gibraltar 2010 ; 
 Miriam Dalli (née en 1976), femme politique maltaise ; 
  (né en 1933), musicien italien. 

Patronyme maltais